Tenisový turnaj ATP Pattaya Women's Open 2009 se konal ve dnech 9.-15. února v thajském Pattaya venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
Thailand Open (Pattaya)

WTA Tour 2009